Wolfram SystemModeler, разработанный компанией Wolfram Research, является платформой
для математического и компьютерного моделирования физико-технических и био-химических
объектов и систем на базе языка Modelica. Он предоставляет интерактивную графическую
среду для математического и компьютерного моделирования, а также множество конфигурируемых
библиотек компонентов.

Функциональные возможности 

Среди функциональных возможностей Wolfram SystemModeler можно отметить:
 использование за основу непатентованного, объектно-ориентированного языка Modelica, опирающегося на уравнения.
 графический пользовательский интерфейс для drag-and-drop моделирования.
 текстовый пользовательский интерфейс для моделирования на языке Modelica при помощи уравнений, симулирования, документирования и анализа.
 некаузальное (компонентно-ориентированное) и каузальное (блочно-ориентированное) моделирование.
 многодоменное моделирование, включающее:
 механику (в одном и в трех измерениях)
 электронику
 гидравлику
 термодинамику
 элементы управления
 системную биологию
 интеграция с системой Mathematica для анализа и документирования моделей и результатов компьютерного симулирования.

Версии 
Изначально разработанный компанией MathCore Engineering под названием MathModelica, продукт был приобретён
компанией Wolfram Research 30 мая 2011 года и выпущен под названием Wolfram SystemModeler 23 мая 2012 года с улучшенной интеграцией с системой Mathematica, выпускаемой компанией Wolfram Research.

См. также 
 OpenModelica
 JModelica.org
 AMESim
 APMonitor
 Modelica
 Mathematica
 Modelling
 Simulation
 Simulink
 Computer simulation
 Dymola
 SimulationX
 MapleSim

Примечания

Ссылки 
 Wolfram MathCore, изначальный разработчик программы MathModelica
 Wolfram Research, разработчик системы Mathematica

Программное обеспечение для Windows
Wolfram Research
Программное обеспечение для macOS